Біф Веллінгтон — це приготування яловичої вирізки, покритої паштетом (часто фуа-гра) та грибною пастою дюксель, яку потім загортають у листкове тісто.
 Біф-Айленд — острів, належить до Британських Віргінських Островів.